Els pteranodontoïdeus (Pteranodontoidea) és un clade extint de pterosaures ornitoquiroïdeus que va existir entre el Cretaci inferior fins al Cretaci superior (del Barremià mitjà fins al Campanià mitjà) on actualment és Àsia, Europa, Amèrica del Nord i Amèrica del Sud.

Va ser nomenat per Alexander Wilhelm Armin Kellner el 1996. El 2003, Kellner va definir el clade com un tàxon basat en nodes format per l'últim avantpassat comú d'Anhanguera, Pteranodon i tots els seus descendents. De vegades es considera «Ornithocheiroidea» el sinònim més antic de Pteranodontoidea, però depèn d'aquesta definició.

Ornithocheiroidea va ser definida originalment com a tàxon basat en l'apomorfia per Christopher Bennett (1994). Més tard, Kellner (2003) la va redefinir per representar el node d'Anhanguera, Pteranodon, Quetzalcoatlus i Dsungaripterus. Més tard, David Unwin (2003) va suggerir una definició diferent, el node que conté Pteranodon longiceps i Istiodactylus latidens, convertint així Pteranodontoidea un sinònim més recent d'Ornithocheiroidea. Brian Andres (2008, 2010, 2014), en les seves anàlisis, converteix Ornithocheiroidea mitjançant la definició de Kellner (2003) per evitar aquesta sinonimia.

Classificació 

A continuació, es mostra un cladograma que mostra els resultats d'una anàlisi filogenètica presentada per Andres & Myers (2013). Per a cladogrames alternatius, vegeu Llista de gèneres de pterosaures.

Referències 

Pteranodontoideus
Sauròpodes del Cretaci